Banzi kan syfta på:

Geografi

Italien 
1 Banzi, Basilicata, kommun, Basilicata, Provincia di Potenza,

Kina 
2 Banzi (köping), Fujian, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar